Romero real puede referirse a:

 el nombre común de la planta Rosmarinus officinalis; o
 el nombre común de la planta Salvia verbenaca.